Dégénéré provient du latin signifiant dénué de genre.

 Détourné de son sens initial neutre vers le péjoratif pour devenir synonyme de taré (voir théorie de la dégénérescence), de bâtard, de métis, d'étranger, d'impur, de païen, de bestial ou de primitif par le clergé pour ostraciser les individus n'entrant pas dans les normes établies par celui-ci, ou refusant de s'y fondre.
 Le code génétique est dégénéré car  un acide aminé peut correspondre à plusieurs codons.
 Utilisé aussi dans le sens de « créature en état de régression » par opposition au terme généré signifiant « créé », « en cours de croissance ».
 En mathématiques, dégénéré exprime l'état de certaines figures géométriques, entre autres.
 En physique atomique, deux orbitales  dégénérées sont deux orbitales possédant la même énergie.

Voir aussi